MT-12 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des maltesischen Distriktes
 MT-12 (Panzerabwehrkanone), eine Panzerabwehrkanone mit Kaliber 100 mm aus sowjetischer Produktion

MT12